Benjamin kan som auktorsförkortning betyda:

 Foster Hendrickson Benjamin
 Richard Keith Benjamin
 Suresh P. Benjamin

Robotskapade auktorsförkortningar